Tårnby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Tårnby Sogn (Stevns Kommune)
 Tårnby Sogn (Tårnby Kommune)